Sternberg kan verwijzen naar:
 De Duitse stad Sternberg (Mecklenburg)
 De Duitse naam van de Poolse stad Torzym
 De Duitse naam van de Tsjechische stad Šternberk in Moravië
 Böhmisch Sternberg, de Duitse naam van de Tsjechische stad Český Šternberk
 het middeleeuwse graafschap Sternberg
 Het adellijk geslacht Sternberg
 Caspar Maria von Sternberg (1761-1838), plantkundige
 De Amerikaanse psycholoog Saul Sternberg